Тритон може бити:

 Тритон (сателит), природни сателит Нептуна
 Тритон (митологија), морски бог из грчке митологије
 Тритон (хемија)
 Тритон (музика)
 Тритон, репати водоземац
 Тритон (аниме)
 Тринитротолуен, експлозив